Gräsmark kan avse:

 Gräsmarker – öppna, flacka områden som domineras av olika gräsarter
 Gräsmarks socken – en socken i Värmland ingick i Fryksdals härad
 Gräsmarks landskommun – en tidigare kommun i Värmlands län 1863–1970
 Gräsmarks församling – en församling i Fryksdals och Älvdals kontrakt i Karlstads stift
 Gräsmarks kyrka – en kyrkobyggnad i Uddheden i Karlstads stift
 Gräsmarks distrikt – ett distrikt i Sunne kommun och Värmlands län 2016–

Se även
 Gräsmarken